Alpheüs (rivier), een rivier in Griekenland
Alpheüs (mythologie), een Griekse mythologische figuur
Alfeüs, figuur uit de Bijbel
Alpheus (geslacht), een geslacht van garnalen